Нопалес има више значења:

 Нопалес (Санта Исабел), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нопалес (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нопалес (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику